The Cook est le titre de plusieurs œuvres :
 The Cook, film de Roscoe Arbuckle sorti en 1918
 The Cook, film de Gregg Simon sorti en 2008
 The Cook, film de Joshua Miller sorti en 2013